El Chino peut faire référence à :
 El Chino (Un cuento chino), film argentin sorti en 2011
 , chanteur, compositeur et guitariste espagnol
 El Chino, pseudonyme d'un des membres du boys band vénézuélien Calle Ciega
 El Chino, un des surnoms donnés au footballeur chilien Carlos Caszely
 El Chino, un personnage secondaire du film américain Super Nacho, sorti en 2006